Filippo Ascierto, politico italiano
 Paolo Ascierto, oncologo italiano